Antonino Parrinello – ciclista su strada italiano 
 Mario Parrinello – compositore di scacchi italiano
 Michele Parrinello – fisico italiano
 Vittorio Parrinello – pugile italiano nella categoria pesi gallo